Il toponimo Looc può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Looc, municipalità nella Provincia di Mindoro Occidentale
Looc, municipalità nella Provincia di Romblon